Chernobylite – videogioco del 2021 sviluppato da The Farm 51
 Chernobylite – materiale altamente radioattivo trovato nei resti del reattore 4 della Centrale nucleare di Chernobyl